Barly ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Barly (Pas-de-Calais)
 Barly (Somme)

Siehe auch:
 Barlie